Mozoquilpan kan syfta på två orter i kommunen Otzolotepec i Mexiko:

Ejido de Mozoquilpan
San Mateo Mozoquilpan